Miro Cerar je osebno ime več osebnosti:

 Miroslav Cerar st., slovenski odvetnik, telovadec in olimpionik (*1939)
 Miroslav Cerar ml., sin Miroslava starejšega; slovenski pravnik in politik (*1963)